Labrosse ist der Name eines französischen Ortes:

 Labrosse in der Gemeinde Le Malesherbois im Département Loiret

Labrosse ist der Name folgender Personen:

 Jeanne Labrosse (1775–1847), Die Frau von André-Jacques Garnerin, dem Erfinder des Fallschirms
 Sarah-Jeanne Labrosse (* 1991), kanadische Kinderschauspielerin

Siehe auch:
 La Brosse